

Вжонца-Велика — село в гміні Вонсош Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вжонца-Велика — село в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства